Handelssystem steht für:

 ein System zum Zusammenführen von Angebot und Nachfrage an elektronischen Börsen, siehe elektronisches Handelssystem
 Zum Beispiel: Xetra, Xontro oder das Electronic Communication Network
 Alternatives Handelssystem
 Multilaterales Handelssystem
 Organisiertes Handelssystem 
 eine Handelsstrategie 
 die automatisierte Ausführung einer Handelsstrategie, siehe Automatisierter Handel